AOF peut signifier:
 Afrique-Occidentale française, un groupe des anciennes colonies françaises en Afrique occidentale ;
 Art of Fighters, un trio italien de musique Gabber et Hardcore ;
 Art of Fighting (en français, art de combattre), une série de jeux vidéo japonais ;
 Agence Option Finance, une source d'informations financières française en ligne issue du journal Option Finance ;
 Alexisonfire, un groupe canadien de punk post-hardcore en activité depuis 2015.